Oxford Digital Library, biblioteca digital que permet accedir lliurement als fons de les diverses biblioteques de la Universitat d'Oxford
 OTC Doors-Lauretana, equip ciclista professional històric de Suïssa